Никола́й Алексе́евич Муса́тов:
 Мусатов, Николай Алексеевич (1895—1993) — советский художник.
 Мусатов, Николай Алексеевич (1911—1965) — советский военный лётчик, гвардии подполковник, Герой Советского Союза.